Öronsvinglar (Schedonorus) är ett släkte av gräs som beskrevs av Ambroise Marie François Joseph Palisot de Beauvois. Öronsvinglar ingår i familjen gräs.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Gräs

es:Schedonorus